Об'єкти NGC
Павич (сузір'я)
Галактики